Цибулевка — село, Ракитянский район, Белгородская область, Россия
 Цибулевка — село на Украине, находится в Тростянецком районе Винницкой области.
 Цибулевка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.
 Цибулевка — село, относится к Великомихайловскому району Одесской области Украины.